Styggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Styggsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Styggsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (86,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn